Мото Гран-при Сан Марино было 13-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2008 года. Это соревнование прошло с 29 по 31 августа 2008 года на международном автодроме Мизано.

Результаты к классе MotoGP

Результаты к классе 250cc

Результаты к классе 125cc

Ссылки 
 

Сан Марино